Deux comtés des États-Unis portent le nom de Comté de Chase () :
le comté de Chase, situé dans l'État du Kansas ;
le comté de Chase, situé dans l'État du Nebraska.